Dobos oder Doboș ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Doboș (* 1965), rumänischer Fußballspieler und -funktionär
 Attila Dobos (Fußballspieler, 1977) (* 1977), ungarischer Fußballspieler
 Attila Dobos (Fußballspieler, 1978) (* 1978), ungarischer Fußballspieler
 Eva Dobos (* 1983), bürgerlicher Name der ungarischen Pornodarstellerin Eve Angel
 Ferenc Dobos (1912–1992), ungarischer Ruderer
 Gábor Dobos (* 1976), ungarischer Leichtathlet
 Gustav Dobos (* 1955), deutscher Arzt und Sachbuchautor
 József Dobos (1847–1924), ungarischer Konditormeister
 Marius Dobos (* 1981), rumänischer Fußballspieler